Влади́мир Овчи́нников:
 
 Овчинников, Владимир Афанасьевич (1941—2015) — российский художник, скульптор.
 Овчинников, Владимир Иванович (1911—1978) — советский художник-пейзажист.
 
 Овчинников, Владимир Олегович (род. 1970) — советский и российский легкоатлет и тренер, специализирующийся в метании копья.
 
 Овчинников, Владимир Сергеевич (1914—1943) — Герой Советского Союза. Овчинников, Владимир Фёдорович (1928—2020) — советский и российский педагог, народный учитель России (2008).